Horvátország
Prigorje falu Đurmanec községben, Krapina-Zagorje megyében
Prigorje Brdovečko falu Brdovec községben, Zágráb megyében
Prigorje tájegység a Medvednica-hegység és a Száva folyó között, Zágráb közelében